Avison peut désigner : 
 Charles Avison (1709-1770), un compositeur britannique
 le mont Avison, un mont situé à Bruyères dans les Vosges
 la grotte de l'Avison en Gironde